Graeßner ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Graeßner (* 1945), Professor für Lebenslanges Leben, Moderation und Bildungs-/Kulturmanagement an der Europäischen Fernhochschule
 Michael Graessner (* 1969), deutscher Bühnenbildner, Theatermacher und Künstler
 Walther Graeßner (1891–1943), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg